Le Secret des Coloriés est le troisième volet d'une série de romans d'Alexandre Jardin destinés aux adolescents, Sans adulte. Il fait suite à Les Coloriés et à La Révolte des Coloriés.

Cette série est parue en 2004.

Roman d'Alexandre Jardin
Roman français paru en 2004